Сезон ФК «Десна» 2020—2021 — 3-ій сезон «Десни» у Прем'єр-лізі та 56-й в історії футбольного клубу. У ньому «Десна» дебютує у єврокубках.

Склад команди

Трансфери

Прийшли

Пішли

Сезон

Чемпіонат України

Статистика матчів

Місце у чемпіонаті за туром

Матчі

Кубок України

Ліга Європи

Кваліфікаційний раунд

Статистика гравців

Матчі та голи 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що залишили команду

 
Станом на: 1 травня 2021

Бомбардири 

Станом на: 1 травня 2021

Сухі матчі

Станом на: 1 травня 2021

Дисциплінарні порушення 

Станом на: 1 травня 2021

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт клубу

Сезони ФК «Десна»
Десна